Шаган в качестве топонима:

Реки 
 Шаган (приток Иртыша) — река в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Шаган (приток Маннысая) — река в Актюбинской области Казахстана.
 Шаган (приток Урала) — река в России и Казахстане.

Населённые пункты

В Азербайджане 
 Шаган — посёлок, Хазарский район Баку.

В Казахстане 
 Шаган — село в Кербулакском районе Алматинской области (Каспанский сельский округ).
 Шаган — село в Кербулакском районе Алматинской области (Когалинский сельский округ).
 Шаган — село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.
 Шаган — село в Мангистауском районе Мангистауской области.

Другое 
 Шаган (Месопотамия) ― должностное лицо, исполняющее военные функции в округах Месопотамии во времена Третьей династии У́ра, командовавшее постоянными войсками поселенцев, наёмников и общинным ополчением граждан населённого округа.

См. также 
 Шаганы (значения)